Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský pár Simone Bolelli a Andreas Seppi, jehož členové nestartovali společně. Bolelli se rozhodl zúčastnit paralelně konaného Brasil Open 2017 v Sãu Paulu. Spoluhráčem Seppiho se stal indický deblový specialista Džívan Nedunčežijan, s nímž skončil již v kvalifikaci na raketách americko-rakouské dvojice James Cerretani a Philipp Oswald.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal indicko-polskou dvojici Rohan Bopanna a Marcin Matkowski výsledkem 4–6, 6–3 a [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali třináctou společnou trofej. Rojer vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Tecăua to bylo jubilejní třicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
 ' Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2017